|-
| 165701 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165702 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165703 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165704 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165705 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165706 - || || 1 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165707 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165708 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165709 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165710 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165711 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165712 - || || 17 d'agost de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 165713 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165714 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165715 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165716 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165717 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165718 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165719 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165720 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165721 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165722 - || || 20 d'agost de 2001 || Oakley || C. Wolfe
|-
| 165723 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165724 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165725 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165726 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165727 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165728 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165729 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165730 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165731 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165732 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165733 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165734 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165735 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165736 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165737 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165738 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165739 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165740 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165741 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165742 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165743 - || || 22 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165744 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165745 - || || 26 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165746 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165747 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165748 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165749 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165750 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165751 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165752 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165753 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165754 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165755 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165756 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165757 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165758 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165759 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165760 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165761 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165762 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165763 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165764 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165765 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165766 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165767 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165768 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165769 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165770 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165771 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165772 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165773 - || || 25 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165774 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165775 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165776 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165777 - || || 26 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165778 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165779 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165780 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165781 - || || 18 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165782 - || || 27 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165783 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165784 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165785 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165786 - || || 9 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165787 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165788 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165789 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165790 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165791 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165792 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165793 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165794 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165795 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165796 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165797 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165798 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165799 - || || 11 de setembre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 165800 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

5